Osiedle Przedwiośnie (Katowice)
 Osiedle Przedwiośnie (Poniatowa)

Zobacz też